La nazionale di pallacanestro serba Under-18, è una selezione giovanile della nazionale serba di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità serba di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Storia
Nel periodo 1964-1991 ha partecipato alle competizioni internazionali come nazionale Under-18 di Jugoslavia.
Dal 1992, in seguito alle guerre jugoslave, che hanno portato alla dissoluzione dello Stato, ha partecipato come nazionale Under-18 della Confederazione di Serbia e Montenegro

Il team giovanile serbo si forma nel 2006, con la dissoluzione della Confederazione serbo-montenegrina.
Nel 2015, subisce un'ulteriore disgregazione, in quanto, con il riconoscimento da parte della FIBA, nasce la rappresentativa kosovara, formatasi con giocatori provenienti dalla nazionale serba.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 

2007 -  1°
2008 - 6°
2009 -  1°
2010 - 4°
2011 -  2°

2012 -  3°
2013 - 6°
2014 -  2°
2015 - 5°
2016 - 10°

2017 -  1°
2018 -  1°

Collegamenti esterni 
 

Serbia
Under 18